William Collier peut nommer :
William Collier Sr. (1864-1944), acteur, dramaturge et metteur en scène américain ;
William Collier Jr. (1902-1987), acteur, fils adoptif du précédent.